Појам Абисинија може да се односи на:
 Етиопија, савремена држава
 Етиопско царство, бивша држава
 СС Абисинија
 ХМС Абисинија
 Абисинија (мјузикл)
 Абисинија (ратно одликовање)